Australian Open 1999 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 18–31 stycznia 1999 roku, na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 87. edycja rozgrywek oraz 12. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park. Pula nagród wyniosła 11 008 700 dolarów australijskich.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

Australian Open według lat
1999 w tenisie ziemnym
1999 w Australii